Гарашанин може да се отнася за:

 Милутин Савич Гарашанин, сръбски политик от първата половина на XIX век, участник в Първото сръбско въстание
 Илия Гарашанин, сръбски министър-председател през 50-те и 60-те години на XIX век, автор на Начертанието
 Милутин Гарашанин, сръбски министър-председател през 80-те години на XIX век, син на Илия Гарашанин